

Anno 
 967 o 967 a.C.

Codici 
 967 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Greens Norton, nella contea del Northamptonshire, in Inghilterra

Matematica 
 967 – numero